

Patronyme 

Mary Gartside (1781–1809), aquareliste et théoricienne de la couleur anglaise
 (1837–1910), acteur, enseignant et gérant de théâtre anglais
 (1887–1958), politicien australien
 ou Antony Grey (1927–2010), activiste anglais des droits LGBT
 (1906–1970), footballer anglais
 (1952–2016), homme d'affaires et président du Bolton Wanderers Football Club
 (né en 1955), musicien britannique, Scritti Politti
, pêcheur à la mouche américain et auteur de livres sur la pêche à la mouche

Patronyme anglais